Làurias (en francès Lauris) és un municipi francès, situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.

Fills il·lustres 
 Joseph François Garnier (1755-1825), oboista i compositor.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis de la Valclusa